Роберт д’Артуа ():
 Роберт I д’Артуа (1216—1250) — сын французского короля Людовика VIII Льва, граф Артуа (с 1237)
 Роберт II д’Артуа (1250—1302) — граф Артуа, сын предыдущего
 Роберт III д’Артуа (1287—1342) — сеньор Конша, Нонанкура и Домфрона (1298—1332), граф Бомон-ле-Роже (1309—1332), внук предыдущего
  (1356—1387) — граф д’Э (1387), сын Жана д’Артуа, внук предыдущего